Spojení písmene G a číslice 15 může mít různé významy:

 Skupina G15 – skupina 15 rozvojových zemí
 BMW řady 8 (G15) – automobil